(« reptile agile ») est un genre éteint de dinosaure ornithischien de la famille des Hypsilophodontidae. ce genre et monotypique et son espèce type est .

Présentation 

Agilisaurus a été découvert en Chine (Sichuan), et décrite en 1983 sous le nom dA. multidens He & Cai, 1983/Peng, 1990 renommée Hexinlusaurus multidens He & Cai, 1983).

La seule espèce valide a été décrite en 1990, puis 1992 sous le nom dA. louderbacki, par Jin Peng.

Ces ornithopodes vivaient au Jurassique moyen. En effet, ils ont été découverts dans la « formation de Shaximiao » du sommet de la formation de Dashanpu et sont ainsi datés du Bathonien à Callovien, soit un âge entre  et  (millions d'années).

 Son nom signifie reptile agile
 Période : Jurassique moyen
 Taille :  de long,  de haut, 
 Habitat : Asie
 Régime alimentaire : herbivore

Anatomie 

 
Il présente toutes les caractéristiques des euornithopodes : un cou assez court (), une longue queue (1,07 m), des membres postérieurs faits pour la course, un crâne () pourvu de petites dents très nombreuses et des yeux larges. En outre, des tendons ossifiés, communs chez les ornithopodes, sont présents au niveau des vertèbres dorsales et sacrées.

 Décompte vertébral: 9 cervicales, 15 dorsales, 5 sacrées et 44 caudales.

Inventaire des fossiles retrouvés 
 Agilisaurus louderbacki : un squelette presque complet, avec un crâne
 « Agilisaurus multidens » syn. Hexinlusaurus multidens : deux squelettes presque complets.

Cladogramme dans Ornithischia

Voir aussi 
 Liste des dinosaures

Liens externes 

 Description du dinosaure Agilisaurus sur PaleoWiki

Notes et références

Références taxonomiques 
 
  - seule espèce du genre ici reprise dans cette base de données.

Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1990